Volker Beck (1956) olimpiai bajnok keletnémet atléta, gátfutó
 Volker Beck (1960) német politikus